Eulenbrunnen steht für:
 Eulenbrunnen (Berlin) auf dem Parkfriedhof Neukölln in Berlin, 1956/57 
 Eulenbrunnen (Ludwigshafen), Denkmal im Stadtteil Friesenheim, 1913
 Vulkanschlot Eulenbrunnen, Geotop und Biotop bei St. Johann, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Eulebrunnen (Bielawa)